Maso est une abréviation usuelle pour le masochisme.

Patronyme 
 Maso di Banco (?-1348), un peintre et sculpteur italien du , disciple de Giotto ;
 David Dal Maso (1980-), un joueur de rugby à XV ;
 Gianni Dal Maso (né en 1954), un mathématicien italien ;
 Jep Maso (1921-1977), joueur, entraîneur et arbitre français de rugby à XIII.
 Jo Maso (1944-), un joueur de rugby à XIII et à XV, reconverti entraîneur ;
 Marc Dal Maso (1967-), un joueur de rugby à XV.

Toponyme 
 Maso, un village du Cameroun.

Science 
 Maso est un genre d'araignées.

Homonymie de patronyme